Ельбрус — найвища вершина Кавказького хребта, висотою 5642 м
 Ельбурс () — гірська система на півночі Ірану на Іранському нагір'ї протяжністю близько 1400 км 
 Ельбрус — альптабір у Приельбруссі
 Ельбрус — пасажирський річковий теплохід у Києві
 9К72 «Ельбрус» — оперативно-тактичний ракетний комплекс, розроблений в СРСР.

Обчислювальна техніка:
 «Ельбрус» () — серія радянських суперкомп'ютерів, започаткована в Інституті точної механіки та обчислювальної техніки в 1970-1980-х роках
 Ельбрус-2 — багатопроцесорний обчислювальний комплекс, розроблений у 1977—1984 рр. 
 Ельбрус-8С — російський багатоядерний процесор серверного класу, з архітектурою «Ельбрус»
 Ельбрус 2000 — мікропроцесор з архітектурою VLIW, розроблений російською компанією МЦСТ

Особи:
 Ельбрус Тадеєв — український спортсмен (вільна боротьба) і політик (народний депутат України), олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту України (1996), президент Асоціації спортивної боротьби України.